Serie A2 2009-2010 – stagione del campionato italiano di calcio a 5
 Serie A2 2009-2010 – stagione del campionato italiano di calcio femminile
 Serie A2 2009-2010 – stagione del campionato italiano di hockey su ghiaccio
 Serie A2 2009-2010 – stagione del campionato italiano di hockey su pista
 Serie A2 2009-2010 – stagione del campionato italiano di pallacanestro femminile
 Serie A2 2009-2010 – stagione del campionato italiano femminile di pallanuoto
 Serie A2 2009-2010 – stagione del campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A2 2009-2010 – stagione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A2 2009-2010 – stagione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie A2 2010-2010 – stagione del campionato italiano di rugby a 15